Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 535 dans le monde.

 Route fédérale 535 () en Allemagne
 Route 535 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 535 en France